Top Girl (film)
 Top Girl (rivista)
 TOP Girl (programma televisivo)